Серадзское воеводство — административно-территориальная единица, существовавшая в Польше в разные века:
 Серадзское воеводство — административно-территориальная единица Королевства Польского и Речи Посполитой в 1339 — 1793 годах;
 Серадзское воеводство — административно-территориальная единица Польской Народной Республики и Республики Польша в 1975 — 1998 годах.